Браганса може да се отнася за:
 Браганса, град в Португалия
 Браганса (окръг), историческа административна единица в Португалия
 Браганса (херцогство), историческо херцогство в Португалия
 Браганса (династия), владетелска династия в Португалия и Бразилия